Sezon 2010/11 Prva liga Srbije – 5. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Super ligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2010/11 występowało 18 drużyn.

 Przed sezonem FK Big Bull Bačinci (mistrz Srpskiej ligi Vojvodina) oraz FK Radnički Šid (14 spadkowe miejsce w Srpskiej lidze Vojvodina) połączyły się i w sezonie 2010/11 będą występowały jako FK Big Bull Radnički.

Tabela 

 FK Radnički 1923 Kragujevac i FK Novi Pazar awansowały do Super ligi 2011/12.
 FK Dinamo Vranje, FK Big Bull Radnički, FK Zemun i FK BASK Belgrad spadły do Srpskiej ligi 2011/12.
 * FK Kolubara Lazarevac została ukarana 3. punktami ujemnymi.

 ** Po sezonie FK BASK Belgrad nie otrzymał licencji na grę w Super lidze w sezonie 2011/12 i będzie występował w Srpskiej lidze Beograd (3. poziom rozgrywek), w jego miejsce do Super ligi awansował z 3. miejsca FK Novi Pazar, a dzięki temu FK Kolubara Lazarevac utrzymał się w Prvej lidze, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2010/11
 Srpska Liga 2010/11

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Serbii
2011 w Serbii

en:2010–11 Serbian First League
sr:Прва лига Србије у фудбалу 2010/11.